Keskiletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Keskiletto (ö i Egentliga Finland), 
 Keskiletto (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar